The Returned steht für:

 The Returned (2012) (Originaltitel Les Revenants), französische Fernsehserie
 The Returned (2015), US-amerikanische Fernsehserie
 The Returned – Weder Zombies noch Menschen (Original: The Returned), Horrorfilm aus dem Jahr 2013
 Ellos volvieron – Die Rückkehrer (Festivaltitel: The Returned), Mysteryfilm aus dem Jahr 2014